Захиб Ислам Амири (15 февраля 1990 года; Кабул, Демократическая Республика Афганистан) — афганский футболист. Играет на позиции защитника. С 2005 года выступает за национальную сборную Афганистана и является рекордсменом по количеству игр в ней.

Ранние годы 
Амири родился 15 февраля 1990 года в семье хазарейских владельцев магазина в Кабуле. В детстве Захиб играл в футбол используя самодельный мяч, состоящий из свернутой ткани, сотканный вместе.

Карьера

Афганистан 
Амири начал свою карьеру в клубе Шоа. После в 2007 году он перешёл в Кабул Банк.

Индия 
Амири присоединился к Мумбаи в 2011 году и быстро стал одним из звездных игроков клуба. После его впечатляющих выступлений в сезоне 2012–13 гг. Ислам получил "Приз лучшего игрока по мнению болельщиков". Несмотря на это его контракт с "Мумбаи" не был возобновлен, и Амири начал раздумывать о переходе в чемпионат Бахрейна или Омана, но в конечном счете он решил остаться в Индии.

11 января 2014 года Амири подписал контракт с Демпо и взял номер 18. Он дебютировал в клубе в матче против "Рангдажид Юнайтед". 7 апреля 2014 года Амири был вовлечён в конфликт между игроками "Демпо" и "Мумбаи".

30 мая он продлил контракт с Демпо.

4 апреля 2015 Амири забил первые голы за клуб в матче против Гоа.

В 2016 году Амири подписал контракт с Шиваджианс. В 2017 году он перешёл в Ченнаи. После разногласий с тренером он покинул клуб.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную в Кубке Южной Азии в матче против Мальдивских островов. Первый гол за сборную он забил в матче против Бутана.

Примечания 

Футболисты Афганистана
Игроки сборной Афганистана по футболу
Игроки ФК «Демпо»
Игроки ФК «Гоа»